Садвакасов (Садуакасов, Садвокасов) — фамилия, происходит от искаженного транскрибирования имени сподвижника пророка Мухаммада  Саада ибн Абу Ваккаса. Известные носители:

 Садвакасов, Баглан (1968—2006) — гитарист российской и казахстанской группы «А’Студио».
 Садвакасов, Бименде Садвакасович (1915—1983) — партийный деятель КазССР.
 Садвакасов, Гожахмет Садвакасович (1929—1991) — академик, член-корреспондент АН КазССР, Филолог-уйгуровед, доктор филологических наук, профессор.
 Садвокасов, Дармен Каиржанович (род. 1982) — российский каратист.
 Садвакасов, Дармен Канатович (род. 1979) — казахстанский шахматист.
 Садвокасов, Джанайдар Садвокасович (1898—1938) — государственный и партийный деятель КазССР.
 Садуакасов, Нуралы Мустафинович (род. 1964) — аким Костанайской области.
 Садвакасов, Смагул (1900—1933) — государственный и общественный деятель КазАССР.
 Садвакасов, Темеш (1926—2005) — советский горный инженер, партийный и общественный деятель.

 Садуакасова, Динара Рамазановна (род. 1996) — казахстанская шахматистка.
 Садвокасова, Елизавета Алихановна (1908—1971) — советский учёный — социал-гигиенист и медицинский демограф.
 Садвакасова, Мадина Бакытжановна (род. 1979) — казахстанская певица.